Serie B2 2017-2018 – stagione di pallavolo maschile italiana
 Serie B2 2017-2018 – stagione di pallavolo maschile italiana dei gironi A-B-C
 Serie B2 2017-2018 – stagione di pallavolo maschile italiana dei gironi D-E-F
 Serie B2 2017-2018 – stagione di pallavolo maschile italiana dei gironi G-H-I